En Pologne, Strumiany peut désigner :

 Strumiany, village du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strumiany, village du powiat de Poznań, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strumiany, village de la voïvodie de Lubusz
 Strumiany, village de la voïvodie de Mazovie
 Strumiany, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Strumiany, village de la voïvodie de Łódź
 Strumiany, village de la voïvodie de Poméranie occidentale